El término cardenilla puede referirse a:

 cardenilla, el nombre común de la planta de flores Globularia alypum.

 cardenilla, el nombre común de las especies de aves del género Paroaria, especialmente de la especie Paroaria capitata (en Argentina, Paraguay y Uruguay).